Дембицкий () — польская фамилия.

Известные носители 
 Дембицкие — польский дворянский род.
 Дембицкий, Валерий Михайлович (род. 1949) — российский химик-органик, академик РАЕН.
 Дембицкий, Витольд (род. 1943) — польский актёр.
 Дембицкий, Мечислав (1926—2001) — президент Варшавы.
 Дембицкий, Станислав (1866—1924) — польский художник, педагог.

 Дембицки, Стефан (1913—1985) — французский футболист.